Затра́ты () — объём ресурсов (для сравнимости и других целей часто представленных в стоимостной оценке, но экономическая категория "затраты" не исключает и натуральное измерение), использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной промежуток.

Категория затрат непосредственно связана с рядом других категорий (иногда ошибочной отождествляемых):
 себестоимостью — стоимостной оценкой использованных ресурсов (то есть себестоимость — это стоимостная оценка затрат);
 расходами — взятыми в ходе коммерческих трансакций и выполненными субъектами хозяйственной деятельности обязательствами (расход ресурсов и расходы — не одно и то же);
 издержками — стоимостной оценкой затрат и\или расходов, учитываемой при исчислении прибыли и налогов в соответствии с регламентами конкретного государства.

Определение 
Согласно БРЭ, затраты — это выраженные в денежной форме траты организаций, предприятий и предпринимателей. Затраты организации — это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и/или возникновение обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, исключая уменьшение вкладов по решению собственников организации.

Виды затрат 
Согласно БРЭ затраты бывают следующих видов:
 затраты по обычным видам деятельности (это траты на изготовление, реализацию продукции/товаров, выполнение работ, оказанию услуг);
 материальные затраты;
 заработная плата;
 налоги и сборы;
 амортизация;
 другие затраты;
 прочие затраты (траты на предоставление в аренду активов, выплата процентов за кредиты и займы, возмещение убытков, списание дебиторской задолженности и тому подобное).
С точки зрения терминологической точности "амортизация" - это не вид затрат, а вид издержек (поскольку амортизировать могут также и основные фонды, приобретённые, но совсем не бывшие в употреблении), но амортизация - это закономерное отражение конкретной составляющей затрат, называемой износом основных фондов. То есть выделение такого вида затрат как амортизация в большинстве случаев бухгалтерской практики (но не вообще экономической) не является ошибкой. И при этом расходы, стоимость которых переносят посредством амортизации в валовые издержки, терминологически именуют "капиталозатратами" (иногда инвестициями, хотя это терминологически неточно), хотя капиталозатраты содержат терминоэлемент "затраты", а не "расходы". А, например, "административные расходы" являются частью издержек, хотя терминоэлемент "расходы" ориентирует на то, что это вид расходов. Подобные исторически сложившиеся термины иногда приводят к неоправданному для экономической практики отождествлению категорий затраты (выбытие ресурсов во внутренних отношениях заведения, то есть в ходе реальной операционной деятельности), издержки (легальные вычеты, относимые к издержкам в отношениях с бюджетом) и расходы (выходящая составляющая трансакций, то есть выбытие прав собственности на средства платежа и иные активы, определённое отношениями с контрагентами). Также этому способствует и то, что каждая из категорий актуализируется в разных кластерах экономических профессий (а остальные категории становятся отождествляемыми в соответствии с профессиональными аберрациями): затраты - у планирующих операционную деятельность экономических служб заведения (или предприятия), издержки - у бухгалтеров, расходы - у финансистов.

Типы затрат 
 По влиянию на себестоимость конечного продукта или для целей расчёта себестоимости:
 прямые затраты
 косвенные затраты
 По взаимосвязи с загрузкой производственных мощностей или для целей планирования:
 переменные затраты
 постоянные затраты
 По отношению к производственному процессу:
 Производственные затраты
 Непроизводственные затраты
 По постоянности во времени:
 постоянные затраты
 периодические затраты
 По виду учёта затрат:
 бухгалтерские затраты
 экономические издержки
 По подразделенческой близости к производимой продукции:
 общепроизводственные затраты
 общехозяйственные затраты
 По значимости к группам производимой продукции:
 затраты группы А
 затраты группы Б
 По значимости к производимой продукции:
 затраты продукта 1
 затраты продукта 2
 По значимости для принятия решений или для целей принятия решений:
 релевантные затраты
 нерелевантные затраты
 утопленные затраты
 По устранимости:
 устранимые затраты
 неустранимые затраты
 По регулируемости:
 регулируемые
 нерегулируемые затраты
 По возможности возврата:
 возвратные затраты
 невозвратные затраты
 По поведению затрат:
 приростные затраты
 предельные издержки
 По отношению затрат к качеству:
 затраты на корректирующие действия
 затраты на предупреждающие действия
 По отношению включения в состав выпускаемой продукции:
 основные расходы — входят в состав выпускаемой продукции
 накладные расходы — не входят в состав выпускаемой продукции

См. также 

 Расчёт себестоимости по видам деятельности
 Расходы
 Военные издержки

Примечания